Fonteyne ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Fonteyne (* 1968), belgischer Cinéast
 Jean Fonteyne (1899–1974), belgischer Politiker, Widerstandskämpfer und Cinéast
 Karen Fonteyne (* 1969), kanadische Synchronschwimmerin
 Val Fonteyne  (Valere Ronald Fonteyne; * 1933), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Fontaine
 Fountain